Partito Nazionale Democratico – () – partito politico egiziano
Partito Nazionale Democratico – partito politico gibutiano
Partito Nazionale Democratico – () – partito politico iracheno
Partito Nazionale Democratico Cecoslovacco – ((Československá národní demokracie) – partito politico cecoslovacco
Partito Nazionale Democratico – partito politico zimbabwese
Partito Nazionale Democratico – partito politico romeno
Partito Nazional-Democratico (الحزب الوطني الديمقراطي) – partito politico del Marocco
Partito Nazional-Democratico (Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe) – partito politico della Polonia
Partito Nazional-Democratico di Germania – partito politico della Repubblica Democratica Tedesca
Partito Nazionaldemocratico di Germania – partito politico della Germania

Pagine correlate 
Partito Democratico Nazionale